Валерий Александрович Дудка (1 октября 1964, Орехов — 14 июня 2004, Харьков) — советский и украинский футболист, вратарь.

Игровая карьера 
Воспитанник ДЮСШ «Металлург» Запорожье. Первый тренер П. Г. Тищенко. До армии играл в клубах второй лиги чемпионата СССР «Фрунзенец» (Сумы), «Колос» (Павлоград) и «Судостроитель» (Николаев). Военную службу проходил в Афганистане. Участник Афганской войны.

После демобилизации некоторое время провёл в запорожском «Металлурге», но в команду зачислен не был. Затем бывшие запорожцы, осевшие в Харькове, Николай Каштанов и Валерий Марченко порекомендовали Дудку в команду второй лиги «Маяк», откуда в 1990 году Леонид Ткаченко забрал вратаря в «Металлист». В этой команде Валерий Дудка сыграл 34 матча в высшей лиге чемпионата СССР.

После развала СССР играл в командах «Кремень», «Эвис», СБТС, «Полиграфтехника» и «Кривбасс». В составе криворожан сыграл в полуфинале Кубка Украины 1997/98 против киевского «Динамо».

Смерть 
Погиб 14 июня 2004 года под колёсами автомобиля.

Литература 
 Дудка Валерий: Солдат, вратарь и… фармаколог. Еженедельник «Футбол» № 34, 1991 год.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте footbook.ru 
 Статистика выступлений за «Металлист» 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Фрунзенец-Лига-99»
Игроки ФК «Маяк» Харьков
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Агротехсервис»
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Кривбасс»
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов